Sötern (auch Soetern) bezeichnet:
 Sötern, Ortsteil der Gemeinde Nohfelden im Landkreis St. Wendel, Saarland 

Sötern ist der Familienname folgender Personen:
  Philipp Christoph von Sötern (1567–1652), Kurfürst und Erzbischof von Trier (1623–1652)